Чемпионат Чехии по кёрлингу среди мужчин 2020 () проводился с 24 по 29 сентября 2020 года в городе Прага.

В чемпионате принимало участие 4 команды.

Победителями чемпионата стала команда Zbraslav Klíma (скип Лукаш Клима, ставший чемпионом Чехии среди мужчин в 4-й раз, в т.ч. 2-й раз как скип), победившая в финале команду Kolibris 1 (скип David Šik). Бронзовые медали завоевала команда Liboc (скип Карел Кубешка).

Одновременно и там же проходил Чемпионат Чехии по кёрлингу среди женщин 2020.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в два круга. Три лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где сначала команды, занявшие на групповом этапе второе и третье место, играют в полуфинале. Команда, занявшая на групповом этапе первое место, и победитель полуфинале встречаются в финальной серии до двух побед.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф 

Полуфинал. 27 сентября, 18:00

Финал. Матч 1. 28 сентября, 11:00

Финал. Матч 2. 28 сентября, 18:00

Финал. Матч 3. 29 сентября, 18:00

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Чехии по кёрлингу среди женщин 2020

Спорт в Чехии в 2020 году
Чемпионаты Чехии по кёрлингу среди мужчин
Сентябрь 2020 года
Спортивные соревнования в Праге